Stephens kan som auktorsförkortning betyda:

 James Francis Stephens (1792-1852), Entomolog
 Edith Layard Stephens (1884-1966). Botanist specialiserad på alger och svampar
 John Stewart Stephens (1932), iktyolog
 John William Watson Stephens (1865-1946), Parasitolog

Robotskapade auktorsförkortningar